Чемпионат России по конькобежному спорту в классическом многоборье 2004 года — 42-й чемпионат России, который прошёл 25 — 26 декабря в Москве. Впервые чемпионат России проводился на крытом катке — в конькобежном центре «Крылатское». В первенстве приняли участие 47 конькобежцев (25 мужчин и 22 женщины).

Двукратным чемпионом России среди мужчин стал Иван Скобрев из Хабаровска, призёрами — Евгений Лаленков (Ангарск) и Андрей Бурляев (Барнаул). Один из претендентов на золото чемпионата Дмитрий Шепель выбыл из спора за награды первенства на первой же дистанции 500 метров, упав в большом повороте. В итоге по сумме многоборья Шепель занял 12-е место.

У женщин второй год подряд первенствовала Ольга Тарасова (Иркутск). Серебро завоевала Галина Лихачёва (Екатеринбург), бронзу — Варвара Барышева (Москва).

Во время чемпионата было установлено 6 рекордов крытого конькобежного центра «Крылатское» — у мужчин на дистанциях 1500, 5000 и 10000 метров, у женщин — на 1500, 3000 и 5000 метров.

Расписание чемпионата

Результаты чемпионата

Мужчины

Женщины

Ссылка 
 Результаты чемпионата России-2004 в классическом многоборье на сайте Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft

2004 год в конькобежном спорте
Чемпионаты России в 2004 году
Спортивные соревнования в Москве
Декабрь 2004 года
Чемпионаты России по конькобежному спорту